Опиок Николай Афанасьевич (род. 20 ноября 1935 года) — белорусский советский художник, живописец, сценограф, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

Биография 

Родился в деревне Макаровка Дубровенского района (БССР). Окончил Минское художественное училище (1957), Белорусский государственный театрально-художественный институт (1964). 

Работал художником-постановщиком в Гродненском областном драматическом театре, был ответственным секретарём правления Гродненской областной организации Союза художников БССР (с 1973). 

Член Белорусского союза художников с 1966 года.

В персональном творчестве предпочитает жанры натюрморта, пейзажа, портрета, фигуративной и исторической картины. На его картинах можно встретить как персонажей белорусской истории и культуры, так и современников, тоже внесших вклад в белорусскую культуру. Демонстрировал свои работы на многочисленных выставках в Белоруссии, а также в странах ближнего (Россия, Польша) и дальнего (Голландия, Германия, Италия) зарубежья.

С 2005 года руководитель студии военных художников Государственного культурно-досугового учреждения «Центральный дом офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь». Будучи руководителем этой студии, Николай Опиок много работает в батальном жанре и жанре парадного военного портрета.

Живёт в Минске. Жена — Тамара Николаева-Опиок — заслуженная артистка Беларуси, актриса Купаловского театра, дочь Наталья — скульптор.

Награды и звания 

 заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (2002)
 лауреат Премии Президента Республики Беларусь
 кавалер ордена Франциска Скорины (2011)
 лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь (2007)
 почётный член Российской академии художеств (2017)
 почётный гражданин Дубровенского района (2018)

Примечания

Ссылки 
 Профиль художника на сайте Белорусского союза художников 

Художники Белоруссии
Художники СССР
Заслуженные деятели искусств Республики Беларусь
Выпускники Белорусской академии искусств
Выпускники Минского художественного училища